Fucellia är ett släkte av tvåvingar. Fucellia ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blomsterflugor
Fucellia